Алатос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 63,9 км². Население — 599 человек (на 2010 год). Расстояние — 47 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Хуан Баутиста и святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Alatoz en la web de Diputación

Муниципалитеты Альбасете